Da capo – in musica, indicazione del compositore perché l'esecutore riprenda il brano dall'inizio della partitura
 Da Capo – album del 1967 del gruppo musicale statunitense Love
 Da Capo – album del 2002 del gruppo musicale svedese Ace of Base
 Da capo – visual novel giapponese del 2002
 DACAPO – codice sviluppato dalla Danmarks Tekniske Universitet
 Da Capo Press – casa editrice statunitense